Solaris може да се отнася за:

В техниката:
 Solaris на Sun Microsystems
 OpenSolaris
 Соларизация, ефект при проявяване на фото или кино филмите

В литературата:
 Соларис (роман), научно-фантастичен роман, автор Станислав Лем
 Соларис (филм 1972), филм по романа „Соларис“ на С. Лем, режисьор Андрей Тарковски
 Соларис (филм 2002), филм по романа „Соларис“ на С. Лем, режисьор Стивън Содерберг
 Соларис (списание), научно-фантастично списание в Квебек, Канада

Във видео игрите:
 Solaris (Atari 2600), видео игра от 1986 г.

В музиката:
 Solaris (група), прогресив-рок група от Унгария
 Solaris (албум), албум на Photek

В бизнеса:
 Solaris Books, търговска марка на издателска къща BL Publishing
 Solaris Bus & Coach, производител на автобуси и тролейбуси от Познан, Полша